Dasysphaeria är ett släkte av svampar. Dasysphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dasysphaeria